Caso dos meninos emasculados em Altamira; Série de crimes, com autoria atribuída a membros da seita Lineamento Universal Superior;

Caso dos meninos emasculados no Maranhão; Série de crimes, com autoria atribuída ao assassino em série Francisco das Chagas Rodrigues de Brito.

Desambiguação